Gelabert :

 Antonio Gelabert (1921-1956), coureur cycliste espagnol
 César Gelabert (né en 2000), footballeur espagnol
 Fructuoso Gelabert (1874-1955), réalisateur et producteur espagnol
 Marcos Gelabert (né en 1981), footballeur argentin